Der Rajon Prymorsk (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Saporischschja im Südosten der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Prymorsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Saporischschja, er grenzte im Norden an den Rajon Tschernihiwka, im Osten an den Rajon Berdjansk, im Süden an das Asowsche Meer sowie im Westen an den Rajon Pryasowske.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Losuwatka (Лозуватка), die Obytitschna (Обитічна), die Kiltytschtschja (Кільтиччя), der Korsak (Корсак) sowie der Tschokrak (Чокрак), im Süden ragt die Obytitschna-Nehrung (Обитічна коса) in das Schwarze Meer, das Gebiet ist flach mit Höhenlagen zwischen 10 und 190 Metern (höchste Erhebung 196 Meter) und wird im Süden durch das Schwarzmeertiefland geprägt, im Norden erstreckt sich das Asowsche Hochland.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und hieß zunächst Rajon Nohajsk. Nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Dnjepropetrowsk, Kreisgebiet Berdjansk. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es wieder zur Sowjetunion/Ukrainische SSR, seit 1965 nach der Umbenennung des Hauptortes in Prymorsk erhielt er seinen heutigen Namen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Zwischen Ende 1962 und 1965 war der Rajon dem Rajon Berdjansk angeschlossen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Berdjansk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 15 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 26 Dörfer
 4 Siedlungen

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Prymorsk
Rajon Berdjansk
Aufgelöst 2020